Flair (eigenschap), persoonlijke uitstraling
 Flair (popgroep), Nederlandse muziekgroep
 Flair (Nederlands tijdschrift), een Nederlands tijdschrift voor jonge vrouwen
 Flair (Vlaams tijdschrift), een Vlaams vrouwenmagazine
 Flair (Waals tijdschrift), een Franstalig tijdschrift uit België met jonge vrouwen als doelpubliek
 Flair Records, een voormalig Amerikaans platenlabel waarop blues en rhythm & blues uitkwam

Personen
 Charlotte Flair (1986), een Amerikaans professioneel worstelaar
 David Flair (1979), een Amerikaans professioneel worstelaar
 Reid Flair (1988-2013), een Amerikaans professioneel worstelaar
 Ric Flair (1949), een Amerikaans professioneel worstelaar; vader van Charlotte, David en Reid